Potraš je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo 
Do Rata u Bosni i Hercegovini Potraš se cijeli nalazio u općini Tuzla. Na popisu 2013. u tuzlanskom dijelu nije zabilježen ni jedan stanovnik.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli